Барт, Пауль:
  (1858—1922) — немецкий философ и социолог.
 Барт, Пауль (1921—1974) — швейцарский фехтовальщик.
 Барт, Пауль (1945) — немецкий дзюдоист.